Губе — фамилия:

 Губе, Андрей Иванович (1802—1848) — медальер Санкт-Петербургского монетного двора.
 Губе, Осман (1892 — 40-е годы XX века) — немецкий разведчик, полковник.
 Губе, Ромуальд Михайлович (1803—1890) — польский историк-юрист.